Флаг муниципального образования Ку́йбышевское сельское поселение Староминского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 1 марта 2011 года решением Совета Куйбышевского сельского поселения № 14.6 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6864.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Куйбышевского сельского поселения Староминского района в синем, жёлтом и зелёном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В золотом поле широкий лазоревый столб, обременённый золотым с воздетыми крыльями филином, сидящим на положенных в пояс поверх всего зелёных ветвях яблони с зелёными же плодами, над золотым мельничным колесом».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Жёлтый цвет полотнища аллегорически указывает на то, что одним из основных занятий в поселении всегда было и остаётся выращивание хлебных злаков.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, достатка, хлеба, процветания и прочности.

Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетель, возвышенные устремления, волю, чистое небо.

Синяя вертикальная полоса полотнища аллегорически указывает на реку Сосыка, вдоль которой протянулись земли поселения.

Взмывающий вверх филин символизирует приволье, простор, бдительность и защиту, а также говорит о наличие данных птиц в лесополосах поселения. Филин является отличным ночным сторожем.

Изображение филина с ветками яблони также аллегорически указывает на историческое предание о существовании в поселении «Филинова» сада, с которым и по сей день связано множество легенд.

Изображение водяного мельничного колеса символизирует прогресс, развитие, стремление вперёд, а также указывает на то, что образование и развитие населённых пунктов поселения было связано с водяными мельницами, которые строили вдоль реки Сосыка и балок питающих своими водами эту реку.

Примечания